Бритиш гран при 2019. одржан је 18. августа 2019. године на Александар Стадиону у Бирмингему (Уједињено Краљевство). Ово је једанаести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2019.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница 

Времена су дата према локалном времену GMT -1.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

100 м 
Такмичари су били подељени у две групе. У финале су се пласирали по 3 из сваке групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).

100 м (1) 
Такмичење је одржано 18. августа 2019. године у 13:46 по локалном времену.

Ветар +0,7 м/с

100 м (2) 
Такмичење је одржано 18. августа 2019. године у 13:55 по локалном времену.

Ветар -0,3 м/с

 100 м (Ф) 
Такмичење је одржано 18. августа 2019. године у 13:42.

Ветар +2,0 м/с

Шангај | Осло | Јуџин | Монако | Лондон | Бирмингем | Цирих

400 м 
Такмичење је одржано 18. августа 2019. године у 14:03 по локалном времену.

Шангај | Стокхолм | Јуџин | Монако | Лондон | Бирмингем | Брисел

400 м препоне 

Такмичење је одржано 18. августа 2019. године у 14:13 по локалном времену.

Шангај | Стокхолм | Осло | Јуџин | Бирмингем | Париз | Цирих

Скок увис 
Такмичење је одржано 18. августа 2019. године у 14:19 по локалном времену.

Шангај | Рим | Рабат | Лондон | Бирмингем | Париз | Цирих

Бацање копља 
Такмичење је одржано 18. августа 2019. године у 14:38 по локалном времену.

Шангај | Осло | Монако | Бирмингем | Цирих

1 Повукао се са такмичења

Жене

200 м 
Такмичење је одржано 18. августа 2019. године у 15:52 по локалном времену.

Ветар +0,4 м/с

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Монако | Бирмингем | Цирих

800 м 
Такмичење је одржано 18. августа 2019. године у 15:41 по локалном времену.

Доха | Стокхолм | Рабат | Јуџин | Бирмингем | Париз | Брисел

Миља 
Такмичење је одржано 18. августа 2019. године у 14:23 по локалном времену.

Шангај | Рим | Рабат | Монако | Лондон | Бирмингем | Цирих

100 м препоне 
Такмичарке су биле подељене у две групе. У финале су се пласирале по 3 из сваке групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).

100 м препоне (1) 
Такмичење је одржано 18. августа 2019. године у 13:02 по локалном времену.

Ветар +0,5 м/с

100 м препоне (2) 
Такмичење је одржано 18. августа 2019. године у 13:14 по локалном времену.

Ветар: +2,1 м/с

 100 м препоне (ф) 
Такмичење је одржано 18. августа 2019. године у 15:22 по локалном времену.

Ветар: -0,2 м/с

Доха | Стокхолм | Осло | Монако | Лондон | Бирмингем | Брисел

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 18. августа 2019. године у 14:55 по локалном времену.

Шангај | Осло | Јуџин | Бирмингем | Цирих

Скок мотком 
Такмичење је одржано 18. августа 2019. године у 13:07 по локалном времену.

Шангај | Рим | Рабат | Лондон | Бирмингем | Париз | Брисел

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 18. августа 2019. године у 14:10 по локалном времену.

Доха | Рим | Лондон | Бирмингем | Брисел

Бацање диска 
Такмичење је одржано 18. августа 2019. године у 12:45 по локалном времену.

Стокхолм | Рабат | Бирмингем | Париз | Брисел

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Освојени бодови после 11. митинга

Бритиш гран при
ИААФ Дијамантска лига 2019.